Serie A i fotboll 1957/1958 vanns av Juventus FC.

Tabell

Kvalspel 
Hellas Verona FC fick spela mot tvåan i Serie B 1957/1958.

Hellas Verona FC till Serie B.

Anmärkningslista

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

Fotnoter 

1957 i Italien
1958 i Italien
Fotbollssäsongen 1957/1958
1957/1958